Der Begriff Schwarzkittel bezeichnet:

 umgangssprachlich und in der Jägersprache ein Wildschwein
 umgangssprachlich einen Anhänger der Gothic-Kultur
 abwertend einen Geistlichen
 salopp einen Juristen